

Sigle
Ufficio italiano dei cambi
Union internationale des chemins de fer
Unione italiana ciechi
University of Illinois at Chicago – università dell'Illinois a Chicago

Altri progetti